Замочная скважина — отверстие в двери или непосредственно в само́м замке́, предназначенное для вставления в него ключа для последующего отпирания/запирания замка́. Также может означать:

Фильмы 
 «» — американский фильм 1933 года.
 «» — аргентинский фильм 1966 года.
 «» — канадский фильм 2011 года.

Прочее 
 «Замочная скважина» — эмиссионная туманность в созвездии Киль.
 Операция «Кихол» (или «Замочная скважина») — британская специальная операция по захвату острова Туле на Южных Сандвичевых островах во время Фолклендской войны 1982 года.
 «Замочная скважина» — морское блюдечко, моллюск.
 Замочная скважина — тип водопада, когда вода пробивается сквозь узкий участок перед падением.

См. также 

 Через замочную скважину
 Ветер сквозь замочную скважину